Людмила Александровна Новосёлова (род. 6 марта 1961 года, Москва) — председатель Суда по интеллектуальным правам (с 2012 года), судья Высшего арбитражного суда РФ (1992—2012), доктор юридических наук, профессор.

Биография 
Родилась 6 марта 1961 года в Москве. После окончания школы работала в Академии МВД СССР.

В 1984 году после окончания юридического факультета Московского государственного университета работала в Госарбитраже СССР консультантом, старшим консультантом, заместителем начальника отдела.

С 1989 года преподавала на кафедре гражданского права юридического факультета МГУ, а с 1997 года на кафедре правового регулирования рыночной экономики Российской академии государственной службы при Президенте РФ.

В 1991 году в МГУ защитила кандидатскую диссертацию на тему «Гражданскоправовые средства обеспечения дисциплины расчетов в хозяйственной деятельности».

Постановлением Верховного Совета России от 2 апреля 1992 года № 2643-I назначена судьей Высшего арбитражного суда Российской Федерации.

В 1997 году в МГУ защитила докторскую диссертацию на тему «Проблемы гражданско-правового регулирования расчетных отношений».

В 2012 году была кандидатом в судьи Европейского суда по правам человека от России, но взяла самоотвод по семейным обстоятельствам.

Указом Президента РФ от 1 декабря 2012 года назначена на шестилетний срок председателем Суда по интеллектуальным правам.

С 25 февраля 2013 года является заведующей кафедрой интеллектуальных прав Московского государственного юридического университета.

Библиография 
Является автором более 300 научных публикаций.
 Гражданско-правовое регулирование банковской деятельности (М. 1994);
 Банки: ответственность за нарушения при расчётах (М. 1996);
 Правовое регулирование банковской деятельности (М. 1997);
 Проценты по денежным обязательствам (М. 2000).

Награды 
 почётное звание «Заслуженный юрист Российской Федерации»;
 Медаль «За заслуги перед судебной системой Российской Федерации» II степени.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 
 

Судьи Высшего арбитражного суда Российской Федерации
Выпускники юридического факультета МГУ
Лауреаты премии «Юрист года»
Преподаватели юридического факультета МГУ
Преподаватели Российской академии государственной службы